Саудівська Аравія розділена на 13 провінцій. Кожна провінція (емірат, мінтака) знаходиться в управлінні принца (еміра) з королівської родини.

 
Списки:Саудівська Аравія